Пендлтон, Джордж:

 Пендлтон, Джордж Кэссети (1845—1913) — американский политик, 17-й вице-губернатор Техаса, член Палаты представителей США от Техаса.
 Пендлтон, Джордж Хант (1825—1889) — американский политик и юрист, сенатор США от штата Огайо.